Homole je původně označení pro kuželovitý, nahoře zaoblený útvar. Má více významů:

místní geografické názvy 
obce
 Homole (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Homole u Panny – obec v okrese Ústí nad Labem

části obcí
 Homole (Borovnice) – část obce Borovnice v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Homole (Drhovy) – část obce Drhovy v okrese Příbram
 Nové Homole – část obce Homole v okrese České Budějovice
 Homole (Rudná u Prahy) – část obce Rudná u Prahy v okrese Praha-západ

vrcholy
 Homole (Hořovická pahorkatina) (448,9 m n.m.) – vrchol v Hořovické brázdě, jihovýchodně od Mýta v okrese Rokycany
 Homole (Plaská hornatina) (453,9 m n.m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině, východně od Kamence v okrese Rokycany
 Homole (Křivoklátská vrchovina) (479,3 m n.m.) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, severozápadně od Plískova v okrese Rokycany
 Homole (Brdská vrchovina) (542,4 m n.m.) – vrchol v Brdech, severovýchodně od Hořehled v okrese Plzeň-jih
 Homole (Podorlická pahorkatina) (576,6 m n.m.) - vrchol v Žamberské pahorkatině, severovýchodně od Pěčína v okrese Plzeň-jih
 Homole (Hostouňská pahorkatina, 579 m) (578,6 m n.m.) – vrchol v Chodské pahorkatině, západně od Olešné v okrese Tachov
 Homole (Hostouňská pahorkatina, 591 m) (590,6 m n.m.) – vrchol v Chodské pahorkatině, jihovýchodně od Bernartic v okrese Tachov
 Homole (Javoří hory, 649 m n.m.) – vrchol v Javořích horách
 Homole (Tepelská vrchovina) (680,6 m n.m.) – vrchol v Bezdružické vrchovině, východně od Křížence v okrese Tachov
 Homole (Javoří hory, 782 m n.m.) – vrchol východně od Šonova v Javořích horách
 Homole (Slavkovský les) (783 m n.m.) – vrchol severozápadně od Lázní Kynžvart
 Homole (Orlické hory) (1000 m n.m.) – kopec v Orlických horách
 Homole (Hrubý Jeseník) (1209 m n.m.) – vrchol v pohoří Hrubého Jeseníku

jiné
 homole cukru
 homole (geomorfologie) – tvar kopce
 Zvolská homole (hrad) – pravěké hradiště nebo středověký hrad v okrese Praha-západ
 Homole (hrad) (též Panství Homole) v Kladském hrabství
 Homole (České Švýcarsko) - horolezecká skála

Podobné názvy 
 Homola
 homolka
 homolice

Externí odkazy